Rainbow puede referirse a:

Música 
 Rainbow (1975-1984, 1994-1997), banda de hard rock británica.
 Rainbow (1982-), banda de rock noruego.
 Rainbow (1999-), banda de K-pop surcoreana.
 Rainbow (1985), álbum del cantante Johnny Cash.
 Rainbow (1999), álbum de Mariah Carey.
 Rainbow (2002), álbum de la cantante Ayumi Hamasaki.
 Rainbow (2017), álbum de la cantante Kesha

Cine y televisión 
 Rainbow (1944), película rusa;
 Rainbow (1996), película dirigida por Bob Hoskins;
 The Rainbow (1989), película dirigida por Ken Russell;
 Rainbow (2022), película dirigida por Paco León;

Divisiones administrativas 
 Rainbow, Victoria (Australia)
 Rainbow, California, (Estados Unidos).

Miscelánea 
 Rainbow Warrior, barcos de la organización ecologíasta Greenpeace.

Científicos
 William Joseph Rainbow, entomólogo australiano.